HeroQuest, ook wel geschreven als: Hero Quest, is een fantasybordspel, gecreëerd door Stephen Baker en geproduceerd door de Milton Bradley Company, in samenwerking met Games Workshop en speelt zich af tegen het decor van de Oude Wereld zoals gepresenteerd in Warhammer Fantasy Battle
Het spel speelt zich af op een bord, welke verdeeld is in vlakken, waarop de spelmeester een kerker kan creëren met de in het spel meegeleverde toebehoren.
Zo zij er ook verschillende vastgestelde avonturen, waar aan de hand van de handleiding een soort rollenspel  gespeeld kan worden, in plaats van fictieve personen of helden, wordt het spel gespeeld met poppetjes op het bord, meestal schaalmodellen naar voorbeeld van de verschillende fantasy creaturen, ook kwamen er verschillende uitbreidingssets in de handel.

Het spel
De spelers (tot maximaal 4 + een meester), kunnen kiezen tussen: Barbaar, Elf, Dwerg of een Tovenaar.

Heroquest kwam in Engeland voor het eerst in de handel in 1989, in 1992 won het de Origins Award, voor de categorie: beste grafische presentatie van een bordspel (Best graphic Presentation of a Boardgame), ook voor de monsters in het spel (Orks, Kobolds, Ondoden) zijn poppetjes, welke op het bord gespeeld worden door de meester, voor het verloop van het spel worden naar goed gebruik de dobbelstenen geworpen.

Bordspel
Fantasyspel